Алексе́й Хомяко́в:
 Хомяков, Алексей Афанасьевич (1765—1846) — генерал-майор, участник наполеоновских войн.
 Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860) — русский поэт и публицист, художник, богослов, славянофил.
 Хомяков, Алексей Степанович (1872—?) — русский коннозаводчик и меценат, действительный член Русского орнитологического Комитета.